

Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
Hamilton, város az Egyesült Államok Ohio államában
Hamilton, település az Amerikai Egyesült Államok Oregon államában
Hamilton, település az Egyesült Államok Washington államában
Hamilton, település az Egyesült Államok Wisconsin államának Fond du Lac megyéjében
Hamilton, település az Egyesült Államok Wisconsin államának La Crosse megyéjében
Hamilton, település az Egyesült Államok Wisconsin államának Ozaukee megyéjében
Hamilton megye (egyértelműsítő lap)
 Bermuda
Hamilton, város Bermuda szigetén
 Dél-Korea
Port Hamilton, szigetcsoport a Koreai-félsziget partjainál
 Egyesült Királyság
Hamilton, város Skóciában
 Kanada
Hamilton, város Kanadában
 Új-Zéland
Hamilton, város Új-Zélandon

Személyek
Hamilton, keresztnév

Alexander Hamilton (1755/1757–1804), amerikai politikus, alkotmányjogász
Emma Hamilton (1761–1815), angol prostituált, Lord Nelson szeretője
Francis Buchanan–Hamilton (1762–1829), skót orvos, földrajztudós, zoológus, botanikus
Guy Hamilton (1922–2016), brit filmrendező
Lewis Hamilton (1985-), Formula–1-es versenyző
Patrick Hamilton (1904–1962), angol dráma- és regényíró
William Rowan Hamilton (1805–1865), ír matematikus, fizikus, csillagász

Egyéb fogalmak
 Hamilton-kopó, svéd kutyafajta
 Hamilton-ősbéka
 Hamilton-kör, mértani alakzat
 Hamilton Spectator-trófea, kanadai jégkorong-sportdíj